Termenul „Dvina” se poate referi la:
 Golful Dvina – golf în Marea Albă;
 Dvina de Nord – fluviu ce se varsă în golful Dvina;
 Dvina de Vest – fluviu ce se varsă în golful Riga.

Dezambiguizare